Ториньї́-сюр-Оре́з, Торіньї-сюр-Орез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний захід від Діжона, 60 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 667 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1551,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ториньї-сюр-Орез на сайті французького Національного інституту географії
 Ториньї-сюр-Орез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ториньї-сюр-Орез на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ториньї-сюр-Орез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ториньї-сюр-Орез на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна